Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Shamrock Rovers Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1984-1985.

Divisa e sponsor 
Le maglie, prodotte dall'Adidas, recano sulla parte anteriore lo sponsor Lifestyle.

Rosa

Risultati

FAI Cup

Coppa dei Campioni

Statistiche

Statistiche di squadra

Note

Bibliografia 
 

1984-1985
1984-1985